Blood & Chocolate – album del 1986 di Elvis Costello
Lady Moon (Blood and Chocolate) – romanzo del 1997 di Annette Curtis Klause
Blood and Chocolate (Blood & Chocolate) – film del 2007 di Katja von Garnier, tratto dal romanzo